Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie , se dispute du 7 au .

Anna Chakvetadze remporte le simple dames. En finale, elle bat Vasilisa Bardina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elena Likhovtseva et Elena Vesnina.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Hobart
Tennis en Australie en 2007
Tennis en janvier 2007